A edição de 1976/1977 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos alemães-ocidentais do Hamburger SV que derrotaram os campeões em título, os belgas do RSC Anderlecht, na final por 2-0.

O representante português, o Boavista FC, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos búlgaros do PFC Levski Sofia.

Esquema

Pré-eliminatória

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1976 no futebol
1977 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças